Solonzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Solonzy/Солонцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Solonzi (Cherson)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka, siehe Solonzi (Jurjiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka, siehe Solonzi (Wassylkiwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Solonzi (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Stadtkreis von Horischni Plawni, siehe Solonzi (Horischni Plawni)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Solonzi (Myrhorod)